Johan Vibe kan syfta på:

 Johan Vibe (1637-1710), norsk militär och ämbetsman
 Johan Vibe (1748-1782), norsk visdiktare och psalmförfattare
 Johan Ludvig Nils Henrik Vibe (1840-1897), norsk författare och tidningsman